Il singolare del torneo di tennis Tampa Open 1983, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Johan Kriek che ha battuto in finale Bob Lutz 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Johan Kriek (campione)
 Sandy Mayer (primo turno)
 John Alexander (primo turno)
 Mel Purcell (primo turno)

 Mark Dickson (secondo turno)
 Mike De Palmer (semifinali)
 Robert Van't Hof (primo turno)
 John Fitzgerald (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tampa Open 1983